Shelter Cove steht für:

 Shelter Cove (Antarktika), eine Bucht in der Antarktis
 Shelter Cove (Humboldt County), ein Ort im Norden von Kalifornien, USA
 Shelter Cove (Pacifica), ein Ort in Pacifica im Süden von Kalifornien, USA